Antonio Albanese peut désigner :
 Antonio Albanese (1937-), escrimeur italien ;
 Antonio Albanese (1947-), cuisinier italien ;
 Antonio Albanese (1964-), acteur et réalisateur italien ;
 Antonio Albanese (1970-), écrivain et musicien suisse.

Voir aussi 
 Antoine Albanèse (1729?-1800), chanteur italien